Ахмед Фуад I — султан, потім король Єгипту
 Ахмед Фуад II — король Єгипту
 Ахмед Фуад Мохіеддін — прем'єр-міністр Єгипту